Ваятт; Ваят

 Брей Ваятт (* 1987) — американський професійний реслер.
 Кімберлі Ваятт (* 1982) —  американська співачка, танцівниця, хореограф, актриса та телеведуча.
 Руперт Ваятт (* 1972) — британський кіносценарист, кінорежисер та кінопродюсер. Відомий режисерською роботою над фільмом-блокбастером 2011 року «Повстання планети мавп».
 Тристрам Ваят (* 1956) — британський еволюційний біолог та автор.

 Ваят Аллен (* 1979) — американський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Ваятт Расселл (* 1986) — американський актор і колишній хокеїст.
 Гетті Ваят Каравей (1878—1950) — американська політична діячка, сенаторка від Арканзасу з 1931 до 1945 року. Перша жінка, яку було демократично обрано до Сенату США.

Див. також 
 Ваєтт